Michel Devèze peut désigner :

 Michel Devèze (1905-1977), homme politique belge ;
 Michel Devèze (1914-1979), homme politique français.